Жан Кастанеда — колишній французький футболіст, воротар.
 Карлос Кастанеда (1925–1998) — антрополог і письменник, етнограф, мислитель езотеричної орієнтації, містик.

Кастанеда — громада в кантоні Граубюнден